Nanuqsaurus hoglundi es la única especie conocida del género extinto Nanuqsaurus (que significa "lagarto oso polar") de dinosaurio terópodo tiranosáurido que vivió a finales del período Cretácico, a principios del Maastrichtiense, en lo que ahora es Norteamérica.

Descripción

Se ha estimado la longitud de Nanuqsaurus en cerca de 6 metros de largo, aproximadamente la mitad de la longitud de Tyrannosaurus rex. Su peso se ha estimado entre 500 a 900 kilogramos. Este tamaño diminuto fue postulado por Fiorillo y Tykoski como una adaptación a su hábitat de alta latitud. Sin embargo, estudios posteriores sugieren que su supuesto tamaño pequeño no estaba bien fundamentado, y que probablemente era muy similar en tamaño a otros tiranosáuridos norteamericanos tales como Albertosaurus.

Nanuqsaurus tiene un borde de forma particular en su cabeza indicando que estaba emparentado de cerca con Tyrannosaurus rex. La longitud del cráneo reconstruido, basándose en las proporciones de sus parientes cercanos, es de 60–70 centímetros. Clasificado como un tiranosaurino, Nanuqsaurus es diagnosticado por: un espolón medio, delgado y bifurcado rostralmente, de los parietales fusionados en la parte dorsal de la bóveda craneana que se solapa y separa a los frontales dentro de la cresta sagital; los frontales con un proceso largo y ahusado rostralmente que separa a las facetas de los huesos prefrontal y lacrimal; y los dos primeros dientes del dentario son mucho más pequeños que los que le siguen.

Descubrimiento e investigación
Sus restos fósiles, un cráneo parcial con mandíbula, han aparecido en la Formación Prince Creek en el norte de Alaska.

En 2006, en la Cantera Kikak-Tegoseak Quarry, en North Slope Borough en el norte de Alaska, se hallaron los fósiles de un terópodo de talla media, con una longitud craneal estimada de 600 – 700 milímetros. Estos fueron referidos en principio a Gorgosaurus y más tarde a Albertosaurus. Tras su preparación en el Museo Perot de la Naturaleza y la Ciencia, el antiguo "Museo de Historia Natural de Dallas", se reconoció que representaba una especie nueva para la ciencia.

Nanuqsaurus fue descrito y nombrado inicialmente por Anthony R. Fiorillo y Ronald S. Tykoski en 2014. La especie tipo es Nanuqsaurus hoglundi. El nombre se deriva de la palabra Iñupiaq nanuq, que significa "oso polar". El nombre de la especie honra al filántropo Forrest Hoglund.

El holotipo, DMNH 21461, ha sido hallado en una capa de la Formación Prince Creek, datada en 69.1 millones de años. Consiste de un cráneo parcial con una mandíbula. Este abarca el ramo nasal del maxilar derecho; una bóveda craneana parcial que incluye piezas del los parietales, frontales y un lateroesfenoides derecho; y el frente del dentario izquierdo. El espécimen proviene de un individuo completamente adulto, ya que posee un contacto nasal liso.

Clasificación

Nanuqsaurus es un miembro de la subfamilia de los tiranosaurinos sumamente derivado. Se considera que es el taxón hermano de un clado que contiene a Tyrannosaurus, Tarbosaurus, y probablemente a Zhuchengtyrannus.

Filogenia
A continuación se muestra un cladograma que ilustra las relaciones de todos los géneros conocidos de tiranosáuridos:

Paleobiología

De acuerdo con los paleontólogos, hace unos 70 millones de años el norte de Alaska estaba apartado del antiguo subcontinente llamado Laramidia y experimentaba un clima frío y largos períodos de oscuridad y de luz, en adición a las estaciones en las cuales la comida no sería fácil de encontrar. La disponibilidad de presas probablemente se pudo haber incrementado durante el verano, para luego declinar en el oscuro invierno, dejando a los depredadores con poco que comer.

En su estudio aparecido el 12 de marzo de 2014 en la publicación PloS ONE, Fiorillo estableció que esta carencia de comida podría explicar el tamaño inusualmente reducido de Nanuqsaurus hoglundi, ya que un animal de mayor talla no podría sobrevivir con recursos tan escasos. Sin embargo, también se descubrió que la longitud normal de Troodon aumentó en un 50% en Alaska, aunque se especuló que esto fue causado por un tamaño de ojo más grande, lo que condujo a una mejor competencia. El Nanuqsaurus probablemente disminuyó de tamaño debido a la disminución en el suministro de alimentos durante todo el año, causado por las temperaturas más frías.

La forma de su cráneo sugiere que tenía un área agrandada del cerebro dedicada al olfato, lo que sugiere que el animal dependía fuertemente del olor para cazar a sus presas, al igual que Tyrannosaurus rex. El mayor sentido del olfato en los tiranosaurinídos sugiere que es más probable que cazaran activamente presas en lugar de buscar cadáveres. Es probable que, dados su tamaño y el ambiente frío en que vivió, Nanuqsaurus hoglundi estuviera cubierto de una capa de plumas similares a pelo, como es conocidos en otros tiranosauroideos.

Paleoecología

El espécimen holotipo asignado a Nanuqsaurus proviene de la edad de Maastrichtiense, la Formación Prince Creek. A una edad de 71–68  millones de años , la región de la cantera Kikak-Tegoseak de la Formación Prince Creek data de principios del Maastrichtiense tardío. Una edad promedio encontrada en las rocas que datan de la formación es de 69.1 ± 0.3 millones de años atrás, por lo que es probable que Nanuqsaurus sea de esa edad. La formación se encuentra a lo largo del río Colville, en el distrito de North Slope, y está formada por sedimentos aluviales . Es uno de los pocos dinosaurios que viven en zonas de muy altas latitudes.

Véase también 
Nanuk, el esquimal

Referencias

Enlaces externos 

Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de América del Norte
Tyrannosauridae